

Persone 
 Josef Müller, calciatore tedesco
 Josef Müller, politico tedesco
 Josef Müller-Brockmann, grafico svizzero

Pagine correlate 
Joseph Müller